Скотленд-Ярд — штаб-квартира полицейского учреждения в Англии. Также может означать:

Кино 
  — кинофильм, США, 1930.
  — кинофильм, США, 1941.
  — киносериал, Великобритания, 1953—1961.

Прочее 
 Большой Скотланд-Ярд — улица, на которой расположено вышеупомянутое учреждение.
  — здание в Лондоне.
  — настольная игра.

См. также 
 Скотленд
 ЯРД
  — два здания в Лондоне, ранее называвшиеся Новый Скотленд-Ярд.